Katsumi Yusa – calciatore giapponese
 Kōji Yusa – doppiatore giapponese
 Masanori Yusa – nuotatore giapponese
 Misbach Yusa Biran – regista, sceneggiatore, giornalista, scrittore e storico del cinema indonesiano